Zboró (szk. Zborov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Bártfai járás
Felsőzboró (szk. Zborov nad Bystricou), Szlovákia, Zsolnai kerület, Csacai járás
Alsózboró (szk. Zbora), Donány része, Puhói járás